Субботы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Субботы — деревня в Дрогичинском районе Брестской области.
 Субботы — деревня в Малоритском районе Брестской области.

Россия 
 Субботы — деревня в Зуевском районе Кировской области.